Serie B i fotboll 1980/1981 innebar att Milan, Genoa, och Cesena gick till Serie A.

Slutställning

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Noter 

1980 i Italien
1981 i Italien
Fotbollssäsongen 1980/1981
1980/1981